Ferron – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Emery nello Stato dello Utah
 Ferron (n. 1952) – cantautrice canadese
 Fabrizio Ferron (n. 1965) – ex calciatore italiano
 Glauco Ferron (n. 1924) – ex calciatore italiano
 Isabelle Ferron (n. 1964) – attrice e ballerina francese
 Jacques Ferron (1921-1985) – fisico e scrittore francese
 Louis Ferron (1942-2005) – scrittore e poeta olandese
 Marcelle Ferron (1924-2001) – pittrice canadese

Pagine correlate 
Ferrón